Alexandre Joly ist der Name folgender Personen:

* Alexandre Joly (Hochschullehrer) (1870–1913), französischer Hochschullehrer
 Alexandre Joly (Bischof) (* 1971), französischer Geistlicher, Bischof von Troyes